Detta är en lista över sjöar i Österåkers kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Österåkers kommun.

Lista

Österåkers kommun
 Lista